Campo de Montiel puede referirse a:

Campo de Montiel (Albacete), una comarca de la provincia de Albacete, Castilla-La Mancha, España.
Campo de Montiel (Ciudad Real), una comarca de la provincia de Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España.
Campo de Montiel (histórico), una comarca de la Mancha histórica castellana, que abarcaba las comarcas homónimas actuales de la provincia de Albacete y de la provincia de Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España.
Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, una mancomunidad de municipios de la provincia de Albacete, Castilla-La Mancha, España.